

Persone 
 Ajdin Muzaka – militare albanese
 Gjergj Muzaka – ex calciatore albanese, centrocampista

Altro 
 Muzaka – famiglia nobile albanese del Tardo Medioevo
 Principato di Muzaka – regno indipendente storico dell'Albania centrale e meridionale e della Macedonia occidentale